Вулиця Кирила Осьмака (Звягель)
 Вулиця Кирила Осьмака (Київ)
 Вулиця Кирила Осьмака (Полтава)